Manare kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Manaure (ort), La Guajira, 
 Hato Corozal, kommun, Casanare,

Papua Nya Guinea 

 Manare (flygplats i Papua Nya Guinea), Central, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar